Robert I de França (866 - 923), rei de França (922 – 923), segon rei francès de la dinastia robertiana
 Robert II de França (Orleans, 972 - Melun, 1031), rei de França (996-1031) i duc de Borgonya (1016-1031)
 Robert de França i de Provença (1256 - París, 1317), príncep de França i comte de Clermont (1268 - 1317), fill del rei Lluís IX i Margarida